Rowen steht für:
 Równo (Główczyce), polnische Dorf in der Woiwodschaft Pommern mit deutschem Namen (Rowen, Kreis Stolp/Pommern)
 Rowen (Wales)
Personen:
 Derek Rowen (* 1959), irischer Künstler
 Louis Rowen (* 1949), US-amerikanischer Mathematiker